Fraunhofer ist ein Einschlagkrater am südöstlichen Rand der Mondvorderseite, unmittelbar südlich des Kraters Furnerius.
Der Kraterrand ist mäßig erodiert, im Nordwesten unterbrochen von dem Nebenkrater Fraunhofer V. Das Kraterinnere ist eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Optiker und Physiker Joseph von Fraunhofer offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Fraunhofer auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Joseph von Fraunhofer als Namensgeber